Vicari ima više značenja:
 Vicari (Kampobaso)
 Vicari (Kjeti)